

Persone 
 Eileen Jenal – giocatore di bocce tedesca a livello nazionale
 Sandro Jenal – sciatore alpino svizzero
 Stephanie Jenal – sciatrice alpina svizzera
 Urs Jenal – microbiologo svizzero